Matensi – abitanti di Boca da Mata
Matensi – abitanti di Feira da Mata
Matensi – abitanti di Mata (Brasile)
Matensi – abitanti di Mata de São João
Matensi – abitanti di Matas